Флаг внутригородского муниципального образования муниципальный округ Шува́лово-Озерки́ в Выборгском районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения

Флаг утверждён 17 марта 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6699.

Описание 
«Флаг муниципального образования Муниципальный округ Шувалово-Озерки представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования муниципальный округ Шувалово-Озерки в красном, белом, синем и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле вздыбленный серебряный единорог с золотыми глазами, рогом и копытами, поддерживающий смещённый  серебряный столб, обременённый тремя лазоревыми (синими, голубыми) шарами (один под другим), каждый из которых обременён тремя волнистыми серебряными поясами».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба муниципального образования муниципальный округ Шувалово-Озерки, в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Исторически на территории современного муниципального образования муниципальный округ Шувалово-Озерки в разное время располагались Шувалово, Озерки, Парголово первое, Новопарголовская немецкая колония.

Историческая местность Шувалово получила своё наименование от располагавшегося севернее (на юге современного Парголова) имения графов Шуваловых.

В конце 1870-х годов, после прокладки железной дороги на Выборг, земли от Поклонной горы до церковной горы были куплены Товариществом на паях для устройства дачных поселений в Шувалове и застроены дачами. С 1963 года Шувалово в составе Ленинграда.

Другая, соседствующая на юге с Шуваловым, историческая дачная местность — Озерки — названа так потому что в 1875 году между 1-м и 2-м озером здесь был построен музыкальный вокзал и театр "Озерки", а для удобства приезжающей публики между станциями "Удельная" и "Шувалово" в 1879 году была открыта платформа "Озерки". В 1930 году южная часть, а в 1963 году вся территория Озерков включена в черту города. Название Шувалово и Озерки сохранились в наименовании железнодорожных станций, а также станции метро «Озерки».

На территории муниципального образования Шувалово-Озерки расположены три Суздальских озера, получившие своё название от существовавшей в этих местах Суздальской слободы. Озёра протянулись цепочкой от Поклонной горы к Парголову.

Общее в историческом прошлом то, что в XVIII—XIX веках земли, на которых ныне расположено муниципальное образование Шувалово-Озерки, относились к мызе Парголово, принадлежащей Шуваловым.

Пётр Иванович Шувалов 5 сентября 1746 года был возведён с нисходящим потомством в графское Российской Империи достоинство и ему была пожалована Парголовская мыза со всеми деревнями и угодьями к северу от Поклонной горы. Он тут же переселил сюда крепостных из суздальских имений. Так, на берегу Нижнего озера появилось село Суздальское. В начале XIX века Парголовское имение перешло в руки А. И. Шувалова — племянника известного государственного деятеля России XVIII века, президента Академии художеств И. И. Шувалова, при нём был построен дворец и разбит парк.

Белый единорог с золотыми глазами, рогом и копытами — фигура с герба Шуваловых, напоминает о названии исторической местности города — Шувалово и возникшей в 1869 году железнодорожной станции Шувалово (здание вокзала построено в 1908 году по проекту финского архитектора Бруно Гранхольма).

Белая полоса — символизирует вытянувшуюся между Выборгским шоссе и железнодорожной линией Санкт-Петербург—Выборг местность, а также и новостройки, начатые в конце 1970-х — начале 1980-х годов между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса.

Три белых шара (один под другим), каждый из которых обременён тремя синими волнистыми поясами — напоминание о трёх Суздальских озёрах (озёра Верхнее, Среднее и Нижнее, или 1-е, 2-е, 3-е).

Жёлтый цвет (золото) — могущество, сила, постоянство, вера, справедливость, добродетель, верность.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Красный цвет — сила, могущество, благородство, право, мужество храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.

Примечания